Cerro Picacho bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro Picacho (Sandoval County, New Mexico)	
 Cerro Picacho (Taos County, New Mexico)